Surin (ciutat tailandesa), ciutat al territori de l'Isaan, al marge sud de l'altiplà de Khorat, a la província de Surin i capital d'aquesta i del districte homònim
 Surin (Deux-Sèvres), municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de Nova Aquitània, França)
 Surin (Viena), municipi al departament de la Viena (Nova Aquitània)
 Bruny Surin (1967), atleta canadenc especialista en curses de velocitat
 Illes Surin, arxipèlag de cinc illes al mar d'Andaman a 60 km de la Tailàndia continental
 Província de Surin, província al nord-est de Tailàndia